Ниже перечислена статистика выступлений Мартины Хингис.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (12)

Победы (5)

Поражения (7)

Финалы Итоговых турниров WTA в одиночном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (68)

Победы (43) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (25)

Несыгранные финалы (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (3)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (16)

Победы (13)

Поражения (3)

Финалы Итогового чемпионата WTA в парном разряде (3)

Победы (3)

Финалы Олимпийских турниров в женском парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (86)

Победы (64)

Поражения (22)

Финалы турниров ITF в парном разряде (1)

Победы (1)

Выступления в смешанном парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (7)

Победы (7)

Командные турниры

Финалы командных турниров (3)

Победы (1)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры

Парные турниры

Турниры в миксте

Ссылки 
 
 
 

Хингис, Мартина